Entropija pomeni postopno degeneracijo sistema proti kaosu. Beseda se uporablja
 v termodinamiki
 v informatiki (Shannonova entropija)
 v sociologiji.